Neil Covone (Hialeah, 31 de agosto de 1969) é um ex-futebolista norte-americano. Participou de apenas uma Copa na carreira, em 1990.

Carreira

Na Universidade
Da mesma forma que a grande maioria dos jogadores norte-americanos, Covone era atleta universitário. Assim, atuava no time da Universidade de Wake Forest, entre 1988 e 1990.

No futebol
Antes de a MLS (a liga de futebol profissional dos EUA) surgir em 1996, os jogadores mantinham contrato com a Federação de Futebol do País (US Soccer). Apesar disto, Covone não chegou a ser emprestado a nenhum clube para ganhar experiência, tendo que assinar com o Fort Lauderdale Strikers.

Sua carreira futebolística durou muito pouco, tendo atuado em 17 partidas e marcado um gol. Em 1995, aposentou-se dos gramados para tornar-se advogado.

Carreira na Seleção 
Covone debutou na Seleção dos Estados Unidos em 1988, tendo participado do Mundial Sub-20 de 1989, realizado na Arábia Saudita. No torneio, os EUA ficaram na quarta posição. No ano seguinte, o jovem meio-campista foi convocado por Bob Gansler para a Copa da Itália, a primeira disputada pelos ianques em quarenta anos. Os ianques caíram na primeira fase, e Covone amargou a reserva durante a competição. 

Em três anos, ele disputou cinco partidas e não marcou gols.

Ligações externas
Perfil em Fifa.com 

Futebolistas dos Estados Unidos
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1990
Naturais da Flórida
Advogados dos Estados Unidos
Jogadores da Seleção Estadunidense de Futebol